Отражатель:

 Отражатель нейтронов — конструктивная часть ядерного реактора, окружающая активную зону.
 Уголковый отражатель — устройство в виде трёхгранного угла со взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями.
 В стрелковом оружии часть механизма удаления стреляных гильз.
 Отражатель () — класс конфигураций в «Жизни» — созданной Конвеем модели клеточного автомата.

См. также 
 Рефлектор
 Зеркало